Le terme herbe aux puces désigne plusieurs plantes :
 Menthe pouliot  (Mentha pulegium)
 Plantain des sables  (Plantago arenaria)
 Plantain psyllium  (Plantago afra)
 Plantago sempervirens

Flore (nom vernaculaire)